Calyptraea contorta är en snäckart. Calyptraea contorta ingår i släktet Calyptraea och familjen toffelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Toffelsnäckor
contorta